Aigner kan syfta på:

 Andreas Aigner (född 1984), österrikisk rallyförare  
 Franz Aigner (1892–1970), österrikisk tyngdlyftare
 Gerhard Aigner (född 1943), tysk generalsekreterare i UEFA
 Hannes Aigner (född 1989), tysk kanotist 
 Ilse Aigner (född 1964), tysk politiker
 Joseph Matthäus Aigner (1818–1886), österrikisk porträttmålare 
 Lucien Aigner (1901–1999), ungersk fotograf
 Piotr Aigner (1756–1841), polsk arkitekt

Tyska efternamn